В разные годы название «Акмолинский областной русский драматический театр» носили два театра:

 В 1990-е годы — современный Русский драматический театр имени М. Горького в Нур-Султане.
 С 2000 года — театр в Кокшетау.